Le nom dUSS San Francisco a été porté par trois navires de lUS Navy, d'après la ville américaine du même nom :

 l', un croiseur protégé entre en service en 1890. Converti en mouilleur de mines en 1908, il est retiré du service en 1921 ;
 l', un croiseur lourd de  entré en service en 1934. Il participe activement à la guerre du Pacifique avant d'être retiré du service en 1946 ;
 l', un sous-marin nucléaire d'attaque de classe Los Angeles entré en service en 1981.

San Francisco